Ла Колмена има више значења:

 Ла Колмена (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Колмена (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Колмена (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Колмена (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колмена (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колмена (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колмена, Сан Педро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колмена (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колмена (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колмена (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колмена (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колмена (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Колмена (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колмена, Рељено Санитарио (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колмена (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колмена (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Колмена (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Колмена (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колмена (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колмена (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колмена (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колмена (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Колмена (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Колмена (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Колмена, Ел Гарбанзо (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Колмена (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Колмена (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Колмена (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колмена (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колмена (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колмена (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Колмена (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Колмена (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Колмена (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Колмена (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Колмена (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колмена, Позо Дос, Уерта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колмена, Позо Куатро, Уерта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колмена (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колмена (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колмена (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колмена (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колмена (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колмена (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колмена (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена, Ла Лома (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колмена (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику